Погодаевский сельсовет — сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр — село Погодаево.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Погодаевский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 4 года

 Глава муниципального образования
 Тарасов Петр Павлович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 4 года

Примечания 

Муниципальные образования Енисейского района
Сельские поселения Красноярского края